Денис Юрьевич Беринчик (; род. 5 мая 1988, Краснодон, Луганская область) — украинский непобеждённый боксёр-профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Заслуженный мастер спорта, серебряный олимпийский призёр (2012), серебряный призёр чемпионата мира (2011), обладатель Кубка Украины (2009) в любителях.
Среди профессионалов действующий чемпион по версии WBO International (2018—), чемпион Европы по версии EBU (2022—) в лёгком весе и бывший чемпион по версии WBO Oriental (2017—2018) в лёгком весе.

Любительская карьера 
Первый серьёзный успех на международном любительском ринге постиг Дениса в 2010 году. Денис выиграл чемпионат Международной федерации университетского спорта, победив в финале опытного казахского боксёра, чемпиона Азии Гани Жайлауова. После этого чемпионата Денис перешёл в более высокую весовую категории.

В 2011 году Денис отправился в Баку для участие в чемпионате мира. В первом поединке с небольшим преимуществом в конкурентном бою Денис смог победить фаворита турнира, Роньеля Иглесиаса (19-19+). Всех следующих соперников Беринчик уверенно побеждал с большим преимуществом. В полуфинале победил известного британца Тома Сталкера, а в финале спорно проиграл бразильцу Эвертону Лопису (23:26) по ходу поединка Беринчик несколько раз посылал Лопеса в нокдаун, но победу присудили бразильцу.

Олимпийские игры 2012 
На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне выступил в категории до 64 кг. Первый бой этого турнира вышел для Дениса так же очень сложным, и Беринчик с небольшим преимуществом перебоксировал шведа, Антони Игита. Затем более уверенно Денис победил австралийца Джеффа Хорна. В полуфинале Денис победил боксёра из Монголии Монх-Эрдэнэ Уранчимэгийна.

В финале Денису противостоял бывалый соперник, кубинец Рониэлю Иглесиасу Сотолонгос. Во втором бою кубинец был точнее и смог убедительнее противостоять Денису и с небольшим преимуществом взял все раунды. Денис проиграл со счётом 15:22 и взял серебро Олимпиады.

На лондонской Олимпиаде Денис запомнился тем, что отмечал гопаком все победы на этом турнире.

Универсиада 2013 
На летней Универсиаде, которая проходила с 6-ое по 17-ое июля в Казани, Денис представлял Украину в боксе, в весовой категории до 64 кг, и завоевал бронзовую награду.
В одной шестнадцатой украинец одолел чеха Зденека Хладека 3:0. В четвертьфинале поборол казаха Айдара Амирзакова с таким же счетом. Эта победа гарантировала Беринчику бронзовую награду. В полуфинале спортсмен встретился с россиянином Раджабом Бутаевым. В частности, в первом раунде судьи единогласно отдали победу российскому боксеру. После второго раунда только один из судей поставил украинскому боксеру оценку 10 баллов. И в третьем раунде судьи снова предпочли Раджаб Бутаев. В общем зачете счет был в пользу россиянина: 1-й судья: 28:26, 2-й судья: 29:25, 3-й судья: 29:25

Полупрофессиональная карьера 
Осенью 2012 года вступил в турнир всемирной серии бокса в составе команды «Украинские Атаманы».

Выход Беринчика на ринг всегда ярко сопровождался национальной символикой, и вызывал дополнительный ажиотаж своей театральной постановкой. Поединки Денис проводил ярко и очень зрелищно. Денис выступал в весовой категории до 61 кг, что вынуждало его часто сгонять вес, и это не позволяло ему выступать часто. Первые два поединка Денис уверенно выиграл. В третьем бою, в рамках полуфинальной выездной встречи, Денису противостоял хорватский легионер итальянской команды, Бранимир Станкович. Поединок был достаточно конкурентным, но судьи склонили победу в пользу «домашнего» боксёра. Денис официально потерпел поражение.

Принял участие в сезоне 2013—2014 года в составе Украинских атаманов. Провёл два поединка, в первом победил боксёра из немецкой команды, Харутюняна Артёма, а во втором проиграл близким судейским решением боксёру из России, победителю Универсиады 2013 года, Раджабу Бутаеву.

Профессиональная боксёрская карьера 

4 июня 2015 года Беринчик заключил промоутерский контракт с компанией Братьев Кличко (К2 Promotions).

29 августа 2015 года удачно дебютировал на профи-арене досрочно победив бельгийца Тарика Мадни .

16 декабря 2017 года Беринчик техническом нокаутом победил филиппинца Аллана Валлеспина  и завоевал титул WBO Oriental в легком весе.

22 декабря 2018 года Беринчик техническом нокаутом победил филиппинца Росеки Кристобаля  и стал интернациональным чемпионом WBO в легком весе.

В апреле 2019 года Беринчик в первой защите титула победил японского боксера  . 5 октября успешно защитил свой титул в бою с мексиканцем Патрицио Лопесем Морено .

22 февраля 2020 года Беринчик третий раз защитил титул WBO International победив аргентинца Эктора Эдгардо Сармиенто . 8 октября состоялась 4-я успешная защита титула против Виорела Симиона.

21 марта 2021 года досрочно техническим нокаутом в 3-м раунде победил опытного чилийца Хосе Санчеса , и в пятый раз защитил титул WBO International в лёгком весе.

В декабре 2022 года Беринчик стал Чемпионом Европы в легком весе по версии EBU, победив француза Ивана Менди. Победу спортсмен посвятил украинской нации и главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному.

Бои на голых кулаках 

24 июля 2021 года Денис Беринчик провёл звёздный поединок на голых кулаках с известным бойцом кулачного спорта, Артёмом Лобовым. Бой прошёл в рамках весовой категории до 64 кг. Денис Беринчик победил досрочно техническим нокаутом. Лобов отказался от поединка в перерыве между четвёртым и пятым раундами. Данный турнир стал первым спортивным событием в Украине, который прошёл по системе платных трансляций, и транслировался стриминговым сервисом Megogo.

Общественная позиция 
В 2022 году после вторжения России на Украину вступил в ряды Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины.

Статистика поединков

Статистика профессиональных боксёрских боёв

Статистика боёв на голых кулаках

Награды 
 Орден «За заслуги» ІІІ степени — За достижение высоких спортивных результатов на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины.
 «Орден Данилы Галицкого» — За весомый личный вклад в развитие отечественного спорта, достижение высоких результатов, укрепления международного авторитета Украины.
 Орден «За мужество» III степени — За достижение высоких спортивных результатов на XXVII летних Олимпийских играх в Лондоне, самоотверженность и волю к победе, подъём международного авторитета Украины.

Телевидение 
 2018 — «Танцы со звёздами» (участник)

Примечания

Ссылки 

 
 Денис Беринчик — страница на сайте vRINGe.com
 Денис Беринчик — страница на сайте Ringside24.com
 
 Профиль AIBA
 Статистика полупрофессиональных выступлений

Боксёры Украины
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы Европейского боксёрского союза
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры ордена Данилы Галицкого
Заслуженные мастера спорта Украины